François Chaussier (1746-1828), médecin français, père d'Hector ;
 Hector Chaussier (1769-1837), dramaturge français ;
 Jacques Chaussier (1835-1914), homme politique français.